Mariya Koryttseva og Raluca Olaru var forsvarende mester, men deltog ikke i turneringen.
Koryttseva deltog sammen med Darija Jurak men tabte i kvartfinalen til Gisela Dulko og Paola Suárez.
Sara Errani og Roberta Vinci vandt over Lourdes Domínguez Lino og Arantxa Parra Santonja 6–2, 6–1 i finalen.

Seedning

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Mester)
  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja ''(Finale)

<li>  Irina-Camelia Begu /  Alizé Cornet (Semifinalen)
<li>  Darija Jurak /  Mariya Koryttseva (Kvartfinalen)

Turnering
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Kvartfinale
| RD3=Semifinale
| RD4=Finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani  R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= S Fichman  S Sun
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Brianti  ME Camerin
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Bacsinszky  J Larsson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= I-C Begu  A Cornet
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Babos  E Birnerová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Kondratieva  M Moulton-Levy
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=[3]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= T Malek  J Wöhr
| RD1-score08-1=61
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A Dulgheru  S Foretz Gacon
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= G Dulko  P Suárez
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[11]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= AP de la Peña  I López
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= D Jurak  M Koryttseva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Husárová  K Marosi
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Krajicek  A Tatishvili
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= L Dekmeijere  S Lefevre
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

References
 Main Draw

2012 Damedouble
WTA Tour 2012